Deutsche Besetzung Belgiens bezeichnet 

 Deutsche Besetzung Belgiens im Ersten Weltkrieg, siehe auch Generalgouvernement Belgien
 Deutsche Besetzung Belgiens im Zweiten Weltkrieg, siehe dazu Militärverwaltung in Belgien und Nordfrankreich